Дубене́цкий (, , ) — польская, белорусская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Дубенецкий, Владимир Иосифович (Владас Дубенецкис) (1888—1932) — литовский архитектор и театральный художник.
 Дубенецкий, Михаил Фёдорович (1927—1990) — белорусский литератор.